39e Pantserkorps (Wehrmacht) - Duitse legereenheid
 39e Gemotoriseerde Korps (Wehrmacht) - Duitse legereenheid